«Не переживай» — пятый студийный альбом группы «Секрет», выпущенный в 1994 году на лейбле «СОЮЗ» при участии «Бекар Records».

Список композиций 

Композиции 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17 были ранее изданы на альбоме Оркестр в пути и публикуются в тех же редакциях. Остальные композиции — новые. Кроме того, в альбом включены две концертных записи Rock-N-Roll Medley и Roadrunner, записанных в Гамбурге в 1993 году.

Участники записи 
Трио «Секрет»:
 Николай Фоменко — вокал, гитара;
 Андрей Заблудовский — вокал, гитара;
 Алексей Мурашов — вокал, гитара;

Группа «Кейптаун»: 
 Сергей Золотов — саксофон;
 Александр Кайков — тромбон;
 Борис Романов — труба;
 Павел Разживин — ударные;
 Владимир Кушнир — клавишные;
 Валерий Михаилов — клавишные;
 Вячеслав Крюков — бас-гитара;
 Евгений Пескин — лидер-гитара.

Звукорежиссёры — А. Докшин, А. Бородицкий, А. Бармаков.

Коммерческий успех 
Если говорить о нас, то мы не делали ставку на наш новый альбом, хотя в Москве его неожиданно хорошо приняли. Заработали деньги на клипы, будем раскручиваться как следует.

Примечания 

Альбомы группы «Секрет»